Тихонова Ніна Олександрівна (нар. 1923) — український художник по гриму.
 Тихонова Ніна Олександрівна (1919—1998) — українська радянська діячка, ланкова радгоспу «Малоріченський» Кримської області, новаторка сільськогосподарського виробництва. Герой Соціалістичної Праці (1958).